Mit Stiglitz-Kommission bezeichnet man zwei vom US-Ökonomen Joseph E. Stiglitz geleitete Kommissionen:

 die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission (voller Name Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress), eingerichtet von der französischen Regierung (2008/2009)
 die Commission on Financial Reforms (voller Name Commission of Experts of the President of the UN General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System), eingerichtet von der UN (2008/2009)